Pinzano heißen folgende geographische Objekte:

 Pinzano al Tagliamento, Gemeinde in der Provinz Udine, Friaul-Julisch Venetien, Italien
 Pinzano (Limbiate), Dorf bei Limbiate, Provinz Monza und Brianza, Lombardei, Italien
 Pinzon (Montan), Fraktion der Gemeinde Montan, Provinz Bozen/Bolzano (Südtirol), Italien